Charles Wood puede referirse a:

 Charles Wood (científico) (1702–1774), ingeniero metalúrgico británico 
 Charles Erskine Scott Wood (1852-1944), autor, activista y abogado estadounidense;
 Charles Wood (compositor) (1866-1926), compositor y profesor irlandés;
 Charles Wood (actor) (1916-1978), cantante y actor estadounidense en musicales de Broadway;
 Charles Wood (dramaturgo) (1932-2020), dramaturgo y guionista británico;
 Charlie Wood (músico), cantante, compositor y teclista estadounidense.